

Alimentation et gastronomie 
 Negroni, cocktail à base de gin, de vermouth rouge et de Campari.

Patronyme 

 Andrea Negroni (1710-1789), cardinal italien ;
 Baldassarre Negroni (1877-1945), réalisateur italien ;
 Gianfrancesco Negroni (1629-1713), cardinal italien ;
 Jean Négroni (1920–2005), comédien et metteur en scène français ;
  (1940-1978), chanteur américain) (The Teenagers).
 Magali Negroni (1964-), réalisatrice et scénariste française ;
 Pietro Negroni (ca 1505-1565), peintre italien.
 Giulio Negroni (1553-1625), jésuite et homme de lettres italien.